La Romana (Vinalopó Mitjà), municipi del País Valencià en la comarca del Vinalopó Mitjà
 La Romana de Dalt o la Romaneta, llogaret al terme de Monòver, al sud-est de la ciutat, a prop del poble i terme municipal de la Romana
 Marquès de la Romana, títol nobiliari atorgat pel rei Felip V a Josep Caro Maça de Liçana i Roca el 1739 pels seus mèrits en la Guerra de Successió a favor de la causa del duc d'Anjou
 La Romana  o Marianna Bulgarelli (Roma, 1684 - 1734), soprano d'Itàlia
 La Romana (província) província de la República Dominicana.
 La Romana (República Dominicana), ciutat de la República Dominicana